Termin brak ima više značenja:
 Brak, verska i/ili zakonska zajednica između više osoba
 BRAK, mali citokin iz -{CXC}- hemokin familije.
 Brak (Nemačka)